Unter Wellenenergie versteht man
 allgemein die Energie, die eine Welle trägt
 die in einem Wellenkraftwerk genutzte Energie, siehe Wellenenergie (Meereswellen)